Gambo – struttura morfologica dei funghi che sostiene il cappello
 Gambo – stelo, fusto
 Gambo – in musica, parte grafica della nota
 Gambo-Ouango – subprefettura della Repubblica Centrafricana
 Gambo – un presunto criptide rinvenuto in Gambia nel 1983

Persone 
 Gambo di Mais (1720 circa–1777) – importante capo degli Shawnee, popolazione nativa del Nord America
 Mohammed Gambo (1988) – calciatore nigeriano, di ruolo attaccante

Pagine correlate 
Gambi